

Pessoas
Henri Matisse
Pierre Matisse

Outros
Matisse (cratera)
8240 Matisse

Desambiguação